Чжуан Цзяжун і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але цього разу Мірза вирішила не брати участі.
Чжуан грала в парі з Пен Шуай, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Бетані Маттек-Сендс і Янь Цзи з рахунком 4–6, 6–4, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

MPS Group Championships, парний розряд
2010